

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Nowe Dwory – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica 
 Nowe Dwory – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń

Zobacz też 
 Nowodwory, Nowy Dwór